Ружа може бити:

 Руже (породица), као род дрвенастих биљака
 Ружа, као врста украсне цветне биљке из истоимене породице, препознатљиве по цвету
 Више врста биљака које изгледом или по другим особинама подрсећају на руже:
 Дивља ружа (или шипак)
 Пољска ружа
 Лепљива ружа

или:
 Ружа, женско име изведено од истоименог цвета, својствено за подручје бивше Југославије
 Ружа, село код Сегедина, јужна Мађарска
 Ружа ветра (или ружа ветрова)
 Ружа вјетрова (ТВ серија), хрватска ТВ серија
 Ружа (Сибињ)
 Ружа (лист)

Види још 
 Ружица (вишезначна одредница)